Risdon est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur canadien de golf
Elisabeth Risdon (1887-1958), actrice de film anglaise
Josh Risdon (né en 1992), joueur australien de football
 (1913-1979), joueur anglais de football
 (c. 1580-1640), antiquaire et topographe britannique
 (1896-1967), organisateur syndical britannique

Prénom
 (1904-1979), homme d'affaires anglais

Toponyme

, banlieue d'Hobart en Tasmanie
, banlieue d'Hobart en Tasmanie

Voir aussi
 (1809-1891), médecin anglais